Fox River kan syfta på följande:
 Fox River, Western Australia, ett vattendrag i Australien
 Fox River, Manitoba, ett vattendrag i Kanada
 Ett fängelse i TV-serien Prison Break